Senior-VM i snooker 2011 (Wyldecrest Park Homes World Seniors Championship) var en inbjudningsturnering i snooker för spelare över 45 år. Turneringen spelades över två dagar i East of England Showground i Peterborough, England. Det var andra upplagan av turneringen i detta format. Walesaren Darren Morgan vann turneringen efter att ha slagit Steve Davis i finalen med 2-1.

Format
I huvudturneringen deltog sexton spelare. Tolv av dessa blev direktinbjudna, medan det spelades kvalomgångar om de sista fyra platserna. Kanadensaren Alain Robidoux skulle ha deltagit, men fick lämna återbud på grund av en operation. Han ersattes av walesaren och förre VM-finalisten Doug Mountjoy, som annars skulle fått kvala.

Alla matcher spelades i bäst-av-3 frames, och fri lottning sker inför varje ny omgång. Under matchen har spelarna 30 sekunder på sig att göra varje stöt.

Resultat

Final

Huvudturnering
Följande spelare var direktkvalificerade för huvudturneringen: Steve Davis, Jimmy White, Cliff Thorburn, Joe Johnson, Dennis Taylor, John Parrott, Dene O'Kane, Tony Drago, Neal Foulds, Tony Knowles, Nigel Bond, Doug Mountjoy.

Följande spelare kvalificerade sig genom kval (se nedan): Darren Morgan, Karl Townsend, Steve Ventham och Gary Wilkinson.

Kval
Kvalet var öppet för alla nuvarande och före detta professionella snookerspelare som fyllt 45 år. Sammanlagt 27 spelare gjorde upp om 4 platser i huvudturneringen. Matcherna spelades 10 oktober i South West Snooker Academy i Gloucester, England. Alla matcher avgjordes i bäst-av-3 frames.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Doug Mountjoy skulle ha spelat i denna grupp, men fick en direktplats i huvudturneringen då Alain Robidoux lämnade återbud.

Källor

Externa länkar
Officiell sida på World Snooker
World Seniors Championship (WWW Snooker)

Referenser

2011 i Storbritannien
Snookersäsongen 2011/2012
2011